

Biografia 
In gioventù si avvicina alla musica studiando violino con l'aiuto del padre, musicista jazz. All'età di nove anni si dedica definitivamente alla chitarra con il maestro Carlo Palladino, seguendolo dapprima privatamente e in seguito presso il Conservatorio di Musica di Genova "Nicolò Paganini".

Successivamente si perfeziona all'Accademia Lorenzo Perosi con Angelo Gilardino. Lasciata l'accademia acquisisce nuove informazioni da altre scuole di pensiero distaccate dal mondo chitarristico, tra le quali l'interpretazione e la prassi esecutiva del repertorio barocco seguendo la libera scuola del maestro clavicembalista Gustav Leonhardt.

Tiene corsi di alto perfezionamento, particolarmente noti sono quelli dell'Accademia Musicale Teresiana dal 1993 al 1996.

Molti dei suoi allievi oggi sono riconosciuti come ottimi professionisti e docenti in diverse scuole e accademie.

Diversi compositori gli hanno dedicato brani. I più significativi sono:

Il brano Millennium con Pino Briasco (1942 - 2014), scritto di getto dopo un concerto alla fine del 1999 a seguito della presentazione del disco "Koyunbaba" prodotto dalla Sony, ove sono inserite 3 composizioni del Maestro. Il brano è inciso nell'album "Ricordo di Pino Briasco" edito dalla Blue Wild Angel Records.

La dedica del brano Awakening, a seguito dell'incontro con il maestro e concertista di sitar Ravi Shankar.

Nella sua carriera e per la sua versatilità, riguardante la rivoluzione musicale degli anni '70 del Progressive e del Classic Rock, ha potuto stringere amicizie e collaborazioni con importanti musicisti tra i quali il batterista Buddy Miles, un'amicizia durata fino alla sua scomparsa avvenuta nel febbraio del 2008.

Dopo un'assenza di un decennio dalle sale da concerto torna a proporre repertori, incisioni discografiche, post produzioni, edizioni e video con l'etichetta Blue Wild Angel Records e Blue Wild Angel Editions.

Discografia 

 Chitarristi Compositori Italiani della seconda metà del XX° Secolo (Novembre 2014)
 Koyunbaba (Gennaio 2015)
 Maurizio Oddone - Live In "Centro Anidra" (Settembre 2015)
 Ricordo di Pino Briasco (Marzo 2017)
 The Renaissance Era (Aprile 2018)

Collegamenti esterni 
Maurizio Oddone - Sito internet ufficiale
Maurizio Oddone su Bandcamp
Maurizio Oddone su Youtube